Шилу́тский район (Шилутское районное самоуправление; ) — муниципальное образование в Клайпедском уезде Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Шилутскому району была присоединена часть территории упразднённого Прекульского района.

Населённые пункты 
 1 город — Шилуте;
 7 местечек — Гардамас, Катичяй, Кинтай, Русне, Швекшна, Вайнутас и Жемайчю-Науместис;
 311 деревня.

Численность населения (2001):
 Шилуте — 21 476
 Швекшна — 2 053
 Жемайчю-Науместис — 1 716
 Русне — 1 642
 Тракседжяй — 1 246
 Юкнайчяй — 1 106
 Вайнутас — 993
 Мацикай — 967
 Саугос — 945
 Рагриняй — 934

Административное деление 
Шилутский район подразделяется на 11 староств:
 Вайнутское (; адм. центр: Вайнутас);
 Гардамское (; адм. центр: Гардамас);
 Жемайчю-Науместское (; адм. центр: Жемайчю-Науместис);
 Катичяйское (; адм. центр: Катичяй);
 Кинтайское (; адм. центр: Кинтай);
 Руснеское (; адм. центр: Русне);
 Саугосское (; адм. центр: Саугос);
 Усенайское (; адм. центр: Усенай);
 Швекшнское (; адм. центр: Швекшна);
 Шилутское (; адм. центр: Шилуте);
 Юкнайчяйское (; адм. центр: Юкнайчяй).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
Районы Литвы
Клайпедский уезд